Bogdan Ovsjannikov – calciatore russo, portiere
 Marina Ovsjannikova – giornalista russa di Pervyj kanal
 Oleg Ovsjannikov – ex danzatore su ghiaccio russo
 Sergei Ovsjannikov – ingegnere estone-ucraino